Медојевићи могу да буду:

 Медојевићи (Соколац), насељено мјесто у општини Соколац, Република Српска, БиХ
 Медојевићи (Илијаш), насељено мјесто у општини Илијаш, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ